Геннадий Снегирёв:
 Снегирёв, Геннадий Иванович (1936—2008) — советский футболист.
 Снегирёв, Геннадий Яковлевич (1933—2004) — русский советский писатель.